Jméno a příjmení Joel Cohen má více známých nositelů:

 Joel Cohen (hudebník) (* 1942) – americký hudebník
 Joel H. Cohen – americký filmový scenárista
 Joel E. Cohen (* 1944) – americký biomatematik

podobné
 Joel Coen (* 1954) – jeden z bratří Coenů, amerických filmových scenáristů, producentů a režisérů